Сайма:

 Сайма — самое крупное озеро Финляндии.
 Сайма — малая река в России, протекающая по территории города Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.
 Сайма — малая река в России, протекающая по территории города Мегиона в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.
 Сайма — посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области.
 Сайма — хутор в составе города Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области.